30-й полк линейной пехоты
 30-й егерский полк

Танковые полки 
 30-й танковый полк
 Полтавский 30-й пехотный полк
 Сибирский 30-й стрелковый полк
 30-й понтонно-мостовой полк

Примечания